Veščica (gmina Murska Sobota)
 Veščica (gmina Razkrižje)